Orasow ist der Familienname folgender Personen:

 Chudaiberdy Orasow (* 1951), turkmenischer Politiker, siehe Hudaýberdi Orazow
 Samigholla Orasow (* 1957), kasachischer Politiker